Чжан Минь (, также Минь Чжан; р.  года) — китайский фигурист, выступавший в одиночном катании, трёхкратный чемпион Китая по фигурному катанию, призёр чемпионата Четырёх континентов. Он представлял страну на зимних Олимпийских играх 1994, 2002 и 2006 годов.

Карьера 
Китайский спортсмен дебютировал на международной арене на испанской зимней Универсиаде, где завоевал бронзовую медаль. Также он выступал и на словацкой зимней Универсиаде.

Чжан был известен благодаря сильным прыжкам. Он включал в программы четверной сальхов, первым исполнил чистый четверной тулуп в короткой программе на международных соревнованиях — чемпионате Четырёх континентов 1999 года. Он также стал вторым спортсменом в истории, выполнившим три четвертных в одной программе. Любимым фигуристом Чжана был Элвис Стойко.

Достижения

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1994 — одиночное катание (мужчины)
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 2002 — одиночное катание (мужчины)
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 2006 — одиночное катание (мужчины)

Примечания

Ссылки 
 

Фигуристы Китая
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1994 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2002 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2006 года
Родившиеся в Цицикаре